

Населені пункти та їхні частини

 Беднаже — село в гміні Щерцув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Беднаже — село в гміні Коритниця Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Беднаже — частина села Леліва в гміні Кльонова Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Беднаже — частина села Червенне в гміні Чорний Дунаєць Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Беднаже — частина села Ґлічарув-Дольни в гміні Білий Дунаєць Татранського повіту Малопольського воєводства
 Беднаже — частина села Коніна в гміні Недзьведзь Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Беднаже — частина села Рибна в гміні Черніхув Краківського повіту Малопольського воєводства
 Беднаже — частина села Камениця в гміні Камениця Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Беднаже — частина села Адамівка (Адамувка) в гміні Адамівка Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Беднаже — частина села Береза Королівська (Бжуза-Крулевська) в гміні Лежайськ Лежайського повіту Підкарпатського воєводства
 Беднаже — частина села Вільча-Воля в гміні Дзіковець Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки